Єврохокейтур 2011–2012 () — 16-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Хокейні ігри Kajotbet

Кубок Кар'яла

Кубок Першого каналу (хокей)

Хокейні ігри Oddset

Підсумкова таблиця Євротуру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокей у Фінляндії‎
Хокей у Росії‎
Хокейні змагання у Швеції
2011 у хокеї з шайбою
2012 у хокеї з шайбою